«Camouflage» puede referirse a:

Música 
Organizaciones
 Camouflage (f.1984), banda de Alemania.
 Camoflauge (n/d), rapero estadounidense.
Álbumes
 Camouflage (1995), álbum de Iain Matthews (:w:nl).
 Camouflage (2004), álbum de Acoustic Ladyland (:w:en).
 Camouflage (2009), álbum de Merzbow (:w:en).
 Camouflage (1984), álbum de Rod Stewart (:w:en).
 Camouflage (1981), álbum de Rufus (:w:en).
 Camouflage (1977), álbum de Sonny Condell (:w:en).
Canciones
 Camouflage (2011), canción de Brad Paisley (:w:en).

Cine 
 Camouflage (1944), película (cortometraje) estadounidense.
 Camouflage (Barwy ochronne) (1977), película polaca dirigida por Krzysztof Zanussi.
 Camouflage (2001), película protagonizada por Leslie Nielsen.
 Camouflage (2009), película dirigida por Neil Palmer.
 Camouflage (2014), película dirigida por Kyle T. Cowan.